John Gardner (advocaat) (1697-1764), een Amerikaanse advocaat
 John Gardner (Amerikaanse politicus) (1747-1808), een Amerikaanse afgevaardigde
 John Gardner (huisarts) (1804-1880), een Engelse huisarts
 John Gardner (Presbyteriaan) (1809-1899), een Australische Presbyteriaan 
 John Gardner (Britse politicus) (1811-1903 ), een Britse politicus
 John Gardner (entomoloog) (1841-1921), een entomoloog 
 John Gardner (cowboy) (1845-1926), een Amerikaanse cowboy
 John Gardner (rugbyspeler) (1870-1909), een Nieuw-Zeelandse rugbyspeler
 John Gardner (botenbouwer) (1905-1995), een Amerikaanse botenbouwer
 John Gardner (componist) (1917-2011), een Britse componist
 John Gardner (Britse schrijver) (1926-2007), een Britse schrijver van spionagethrillers
 John Gardner (Amerikaanse schrijver) (1933-1982), een Amerikaanse schrijver
 John Gardner (badmintonspeler) (1947), een Britse badmintonspeler
 John Gardner (jurist) (1965-2019), een Britse jurist
 John Gardner (australianfootballspeler), een australianfootballspeler 
 John Gardner (Australische politicus), een Australische politicus
 John Gardner Coolidge (1863-1936), een Amerikaanse diplomaat
 John Gardner Ford (1952), een Amerikaanse politicus
 John Gardner Griffin (1815), een Amerikaanse politicus
 John Gardner Murray (1857-1929), een bisschop van de Episcopal Church 
 John Gardner Wilkinson (1797-1875), een Britse antropoloog